Palestina (staat), een de jure erkende soevereine staat in het Midden-Oosten
 Palestina (regio), landstreek in het Midden-Oosten
 Mandaatgebied Palestina, Brits mandaatgebied van de Volkenbond (1920-1948)
 zie ook: Palestijnse volk

Brazilië: 
 Palestina (Alagoas), gemeente in de staat Alagoas
 Palestina (São Paulo), gemeente in de staat São Paulo

Colombia: 
 Palestina (Caldas), gemeente in departement Caldas
 Palestina (Huila), gemeente in departement Huila

Nederland: 
 Palestina (Nijkerk), buurtschap in de Nederlandse gemeente Nijkerk

Suriname: 
 Palestina (Suriname), voormalige plantage in Coronie